695 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 695 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области, Коношский район. Код 292930.
 695 км — платформа Северной железной дороги в Костромской области, Буйский район.